Удодова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Удодова, Галина Николаевна (род. 1953) — советская акробатка.
 Удодова, Лариса Владимировна (род. 1973) — советская и узбекистанская фристайлистка.